VI. regija Libertador General Bernardo O'Higgins (španjolski: VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins) je jedna od 15 regija u Čileu. Nalazi se u središnjem dijelu zemlje na istoku regije je državna granica s Argentinom.

Stanovništvo
U regija živi 780.627 stanovnika. Gustoća naseljenosti je 47,6 stanovnika / km ². Najveći grad regije je Rancagua s 206.971 stanovnikom.

Zemljopis
Susjedne regije su na sjeveru Valparaíso i Metropolitana de Santiago, na jugu Maule na istoku je državna granica s Argentinom, a na zapadu je Tihi ocean.

Administrativna podjela
Regija je podjeljena na tri provincija i 33 općine.

Vanjske poveznice 

 Službena stranica regije 

Libertador General Bernardo O'Higgins